Derbent (stad), stad in het Russische deelgebied Dagestan.
 Derbent (tapijt), tapijt uit deze stad.
 Emiraat Derbent
 Kanaat Derbent
 Derbent (district), district in Turkije.